A 2021-es Formula–3-as spanyol nagydíj a 2021-es FIA Formula–3 bajnokság első versenyhétvégéje volt, amit május 7. és május 9. között rendeztek a Spanyolországi Circuit de Barcelona-Catalunya versenypályán, Barcelonában a 2021-es Formula–1 spanyol nagydíj betétfutamaiként.

Szabadedzés 

A spanyol nagydíj szabadedzését május 7-én, pénteken délelőtt tartották, magyar idő szerint 10:05-től.

Időmérő edzés 

A spanyol nagydíj időmérő edzését május 7-én, pénteken délután tartották, magyar idő szerint 13:35-től.

1. sprintverseny 
A spanyol nagydíj 1. sprintversenyét május 8-án, szombaton délelőtt tartják, magyar idő szerint 10:35-től.

2. sprintverseny 
A spanyol nagydíj 2. sprintversenyét, egyben a második versenyt május 8-án, szombaton délután tartják, magyar idő szerint 16:45-től.

Főfutam 
A spanyol nagydíj főfutamát, egyben a harmadik versenyt május 9-én, vasárnap délben tartják, magyar idő szerint 12:05-től.

A bajnokság állása a versenyek után

Statisztikák